Mégy peut faire référence à : 
 Edmond Mégy (1841-1884), militant blanquiste français et participant à la Commune de Paris.
 Max Mégy (1924-2008), acteur français.